Världsmästerskapet i futsal 2003 var den Åttonde säsongen av futsal-VM, organiserad av AMF (tidigare FIFUSA). Turneringen spelades 15–28 november 2000, värdland var Paraguay. Totalt deltog 20 lag; Argentina, Australien, Belgien, Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Italien, Kanada, Kongo-Kinshasa, Nederländska Antillerna, Norge, Paraguay,   Peru, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Ukraina och Vitryssland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Ranking av grupptvåor

Andra omgången

Tredje omgången

Källor
 futsalplanet.com

2003
Futsalåret 2003
2003 i Paraguay
Futsal i Paraguay
Internationella sportevenemang i Paraguay